Distribuce (z lat. dis-tribuere, rozdělovat) znamená obecně činnost rozdělování i výsledek, určité rozdělení či rozložení. Může znamenat:

 v běžné řeči zásobování, dodávání do obchodní sítě a ke spotřebitelům (distribuční logistika)
 v informatice linuxová distribuce jako speciální případ softwarové distribuce (tedy kolekce programů)
 v matematice
 teorie zobecněných funkcí – zobecněná funkce
 Frobeniova teorie integrabilních distribucí – distribuce (diferenciální geometrie)
 statistika – rozložení hodnot alias rozdělení pravděpodobnosti
 v ekonomii rozdělování prostředků,
 redistribuce
distribuce (ekonomie)
 distributivní spravedlnost
 distributor – dodavatel, případně přidělovací orgán nebo instituce

Reference

Související články 
 Distributivita
 Distribuovaný systém

Externí odkazy